Układ przejściowy – układ, którego zadaniem jest zapewnienie płynnego przejścia ze stanu jałowego do średnich obciążeń. Współdziała z nim układ biegu jałowego.

Silniki spalinowe tłokowe